Marioneta puede designar a las siguientes entradas:

 Marioneta, un títere o muñeco utilizado en las representaciones teatrales.
 Marioneta de sombras, variante de las sombras chinescas, juego con muñecos y sombras que luego derivó en el teatro de sombras.
 Marionetas javanesas, o Wayang kulit, variedad de teatro de sombras tradicional de Indonesia y Malasia.
 Marioneta Billy o títere Billy, personaje de la saga Saw.
 Marioneta, un tango de 1928 de Armando Tagini y Juan José Guihandut.
 Marionetas (película), película de la Unión Soviética de 1934.
 Marionetas, una telenovela mexicana de 1986.
 Marioneta herramienta usada por varios ninjas en el manga y anime Naruto.
 Marionetas de la sombra (Shadow Puppets), novela de ciencia ficción de 2002, obra de Orson Scott Card.